ВТС

 Военно-транспортный самолёт
 Военно-техническое сотрудничество
 Военная топографическая служба
 Видеоторакоскопия
 Верховный Тайный Совет

См. также 
 WTC